William Maxwell ( de Nithsdale) (1676-1744), noble écossais
 William Sturrock Maxwell (1876-1940), footballeur puis entraîneur écossais.
 William Sutherland Maxwell (1874-1952), architecte canadien.
 William Keepers Maxwell, Jr. (1908-2000), écrivain américain.